Приве́тное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Приветное — исчезнувшее село в Иртышском районе Павлодарской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Приветное — село в Городском округе Алушта/Алуштинском городском совете.
 Приветное — село в Кировском районе.
 Приветное — село в Сакском районе.
 Приветное — исчезнувший посёлок в городском округе Ялта.

Украина 
 Приветное — село в Мурованокуриловецком районе Винницкой области.
 Приветное — село в Локачинском районе Волынской области.
 Приветное — село в Малинском районе Житомирской области.
 Приветное — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Приветное — село в Славяносербском районе Луганской области.
 Приветное — посёлок в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Приветное — село в Млиновском районе Ровненской области.
 Приветное — село в Алёшковском районе Херсонской области.
 Приветное — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
 Приветное — село в Драбовском районе Черкасской области.
 Приветное — село в Золотоношском районе Черкасской области.
 Приветное (до 2016 года — Коминтерн) — посёлок в Чернобаевском районе Черкасской области.
 Приветное — село в Козелецком районе Черниговской области.
 Приветное — с 1964 по 1991 гг. название села Божиков в Бережанском районе Тернопольской области.

См. также 
 Приветное — винодельческое предприятие первичного и вторичного виноделия, входит в состав НПАО «Массандра».